Святобор (, ) — мужское двухосновное древнепольское личное имя славянского происхождения. Имя нескольких правителей Померании из династии Грифичей:

 Святобор I (князь Поморский) (умер в 1107) — князь Померании конца XI — начала XII века
 Святобор I (ок. 1351 — 1413) — герцог Померании-Штеттина (с 1372 года)
 Святобор II (ок. 1407/1408 — 1432/1436) — герцог Померании-Рюгена (с 1415 года)

Имена славянского происхождения